Сазан:

 Сазан — пресноводная рыба, семейства карповых отряда карпообразных.
 Сазан — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.
 Сазан — река в Архангельской области, приток Юлы.